Усмон Кудра́тович Тошев (; 23 сентября 1965 года, Бухара, Узбекская ССР, СССР) — советский и узбекский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника. Играл за национальную сборную Узбекистана. Ныне осуществляет футбольным инструктором АФК и ФИФА.

Карьера

В качестве игрока 
Воспитанник ДЮСШ Бухара. Играл за молодёжную команду бухарского клуба «Ёшкуч». С 1985 года по 1987 год играл за клуб «Зарафшан». В 1987 году окончил Бухарский государственный университет по специальности — спортивный педагог. В 1988 году выступал за ташкентский «Пахтакор». В 1989—1991 годах играл за бухарский «Нурафшон».

В 1992 году играл за российский «Атоммаш» из Волгодонска. В том же году также снова выступал за «Нурафшон». В 1992—1993 годах играл за венгерский клуб «Сольнок». В 1994—1998 годах являлся игроком клуба «Бухара». В 1998 году также играл за греческий клуб «Керацини». В 1999 году завершил свою игровую карьеру в «Бухаре».

В 1994 году сыграл два матча за национальную сборную Узбекистана, в матчах против сборных Таджикистана и Кыргызстана.

Карьера тренера 
После завершения карьеры в качестве футболиста, в 2000 году был назначен главным тренером клуба «Бухара», которую возглавлял вплоть до 2008 года. В 2002 году параллельно являлся главным тренером сборной Бухарского область по футболу в национальных студенческих играх «Универсиада-2002», которые прошли в Бухаре, и на которых сборная Бухарского область по футболу стала чемпионом.

В 2005 году получил тренерскую лицензию PRO. В 2006 году некоторое время работал в тренерском штабе национальной сборной Узбекистана под руководством российского тренера Валерия Непомнящего. В 2008 году временно являлся главным тренером каршинского клуба «Насаф». В 2009 году возглавлял гузарский «Шуртан».

В 2009—2011 годах являлся главным тренером ташкентского «Спартака». В 2011 году работал менеджером и спортивным директором в каршинском «Насафе», а с мая по ноябрь 2012 года возглавлял данный клуб. В 2013 году возглавлял бухарский «Спартак».

В 2014—2015 годах являлся главным тренером афганского клуба «Де Маиванд Аталан», который участвует в Афганской Премьер-лиге. В 2017 году возглавлял клуб «Андижан», который тогда участвовал в Первой лиге Узбекистана, и по итогам сезона занял 3-е место в этой лиге.

В 2018 году некоторое время возглавлял юношескую сборную Узбекистана до 16 лет, с которой выиграл юношеский турнир ФАЦА. Во второй половине 2018 года возглавил афганский клуб «Туфан Херируд», с которым выиграл Афганскую Премьер-лигу 2018. В ноябре того же 2018 года был назначен главным тренером олимпийской (молодёжной) сборной Таджикистана, а спустя несколько дней параллельно назначен главным тренером национальной сборной Таджикистана.

Достижения

В качестве игрока 
 «Бухара»:
 Серебряный призёр Чемпионата Узбекистана (1): 1994

В качестве тренера 
 Сборная Бухарской области:
 Чемпион «Универсиады-2002»
 Узбекистан (до 16 лет):
 2018 — Победитель турнира юношеского ФАЦА
 «Туфан Херируд»
 2018 — Чемпион Афганской Премьер-лиги

В качестве генеральный менеджерa 
 Насаф
 Обладатель Кубка АФК: 2011
 2011 — Серебряный призёр чемпионата Узбекистана
 2011 — Финалист Кубка Узбекистана по футболу

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Футбольные тренеры Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Зарафшан»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Атоммаш»
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Шуртан»
Игроки ФК «Сольнок»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры сборной Таджикистана по футболу
Выпускники Бухарского государственного университета